Jezioro Duś (Polska) – jezioro w Polsce
 Jezioro Duś (Litwa) – jezioro na Litwie

Zobacz też 
Duś